Канако Ураи (, ) — японская женщина-рестлер, в настоящее время выступающая в WWE на бренде Raw под именем А́ска (А́сука, ).

Ранее известная как Кана (), она начала свою карьеру в рестлинге в 2004 году в промоушене AtoZ, где она оставалась до окончания карьеры в 2006 году. Она вернулась на ринг в 2007 году, начав работать в качестве фрилансера в таких промоушенах, как JWP Joshi Puroresu, NEO Japan Ladies Pro-Wrestling, Pro Wrestling Wave, Reina Joshi Puroresu, Smash и Wrestling New Classic. Среди её достижений — титул чемпиона JWP в открытом весе, титул чемпиона Див Smash и титул командного чемпиона Wave.

В 2015 году Ураи подписала контракт с WWE, став первой японской женщиной-рестлером, подписавшей контракт с компанией более чем за 20 лет. В 2016 году она выиграла титул чемпиона NXT среди женщин (ее чемпионство, длившееся 510 дней, стало самым продолжительным в истории этого титула), а в 2017 году была переведена в основной ростер WWE. В 2018 году она стала первой в истоии победительницей женского матча «Королевская битва». Она также является бывшей двукратной чемпионкой WWE Raw среди женщин, чемпионкой WWE SmackDown среди женщин, двукратной командной чемпионкой WWE среди женщин (с Кайри Сейн и Шарлотт Флэр; первая женщина, выигравшая этот титул с двумя разными партнершами) и победительницей женского матча Money in the Bank 2020 года. Аска стала третьей чемпионкой Тройной короны среди женщин и второй чемпионкой Большого шлема среди женщин.

Ураи также работала внештатным графическим дизайнером и журналистом в области видеоигр, а благодаря своей работе с Microsoft она стала спонсором компании, нося на своем снаряжении логотип Xbox 360. С 2019 года у неё есть собственный YouTube-канал, посвященный играм и стилю жизни.

Карьера в рестлинге 

В 2022 году заработала право на участие в заглавном женском матче на премиум-шоу Money in the Bank, однако победить и стать двукратной обладательницей кейса не смогла. На Премиум-шоу «Clash at the Castle» стала участницей матча трио — Бьянка, Аска и Блисс против Бэйли, Скай и Кай. На RAW 22 августа Блисс и Аска проиграли полуфинал турнира за Женское командное чемпионство WWE, проиграв Кай и Скай. Аска пропустила весь октябрь, и вернулась на RAW 31 октября, придя вместе с Блиссна помощь Бьянке, в чьей матч против Никки Кросс вмешались Бэйли, Кай и Скай. В итоге на то же шоу был назначен матч за Женское командное чемпионство, в котором Блисс и Аска одержали победу и выиграли титулы. На следующий день рестлершам назначили еще один командный матч за титулы, на этот раз на Премиум-шоу Crown Jewel. В итоге 5 дней спустя Блисс и Аска титулы проиграли. После того, как на последовавшем Raw рестлерши снова поругались, было предложено провести матч по правилам «Военные игры» на Премиум-шоу Survivor Series WarGames. Нa RAW 21 ноября Аска проиграла Рее Рипли, уступив преимущество ее команде. На премиум-шоу Команда Бьянки победила после того, как вернувшаяся Бекки Линч удержала Дакоту Кай.

Личная жизнь 
Ураи — выпускница младшего колледжа Университета искусств Осаки. Она писала для журнала Xbox Magazine и разрабатывала графику для Nintendo DS и различных мобильных приложений; она также владеет парикмахерской в Иокогаме под названием Another Heaven. Ураи — мать, о чём упоминали Бекки Линч и Наоми.

В интервью ET Canada в 2021 году Ураи подробно рассказала о собственном опыте борьбы с расизмом и поделилась своими мыслями о росте антиазиатских настроений во время пандемии COVID-19.

Титулы и достижения 

 CBS Sports
 Матч года в WWE (2018) 
 DDT Pro-Wrestling
 Чемпион железных людей в хеви-металлическом весе (5 раз)
 JWP Joshi Puroresu
 Чемпион JWP в открытом весе (1 раз)
 Награда за лучший поединок (2013) против Арисы Накаджимы 15 декабря
 Награда врага (2013)
 Kuzu Pro
 Чемпион Див Kuzu Pro (1 раз)
 NEO Japan Ladies Pro Wrestling
 Командный чемпион NEO (1 раз) — с Нанаэ Такахаси
 Osaka Joshi Pro Wrestling
 Однодневный командный турнир (2011) — с Мио Шираи
 Pro Wrestling Illustrated
 № 1 в топ 50 женщин-рестлеров в рейтинге PWI Women’s 50 в 2017
 Женщина года (2017)
 Pro Wrestling Wave
 Командный чемпион Wave (2 раза) — с Аюми Курихара (1) и Мио Шираи (1)
 Catch the Wave (2011)
 Dual Shock Wave (2011) — с Аюми Курихара
 Reina Joshi Puroresu
 Командный чемпион мира Reina (1 раз) — с Арисой Накадзима
 Чемпион Reina среди женщин (1 раз)
 Reina World Tag Team Championship Tournament (2014) -с Арисой Накадзима
 Rolling Stone
 Самый жуткий выход года (2017)
 Smash
 Чемпион Див Smash (2 раза)
 Smash Diva Championship Tournament (2011)
 Sports Illustrated
 № 5 в топ 10 женщин-рестлеров в 2018 году
 WWE
 Чемпион NXT среди женщин (1 раз)
 Чемпион WWE Raw среди женщин (2 раза)
 Чемпион WWE SmackDown среди женщин (1 раз)
 Командный чемпион WWE среди женщин (3 раза) — с Кайри Сейн (1), Шарлотт Флэр (1), Алексой Блисс (1)
 Money in the Bank (2020)
 «Королевская битва» (2018)
 Третья чемпионка Тройной короны среди женщин
 Вторая чемпионка Большого шлема среди женщин
 Mixed Match Challenge (Сезон 1) — с Мизом
 Премия по итогам года NXT (3 раза)
 Женщина года (2016, 2017)
 Рестлер года (2017)
 Премия по итогам года WWE — женская команда года (2019) — с Кайри Сейн

Примечания

Ссылки 

 
 
 Профиль на сайте Cagematch.net
 Профиль на сайте Wrestlingdata.com
 Профиль на сайте Internet Wrestling Database

Женщины-рестлеры Японии
Рестлеры, известные под псевдонимами